Nussdorf eller Nußdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Nußdorf, Oberbayern – kommun i  Landkreis Traunstein, Bayern, Oberbayern, 
 Nußdorf am Inn – kommun i Landkreis Rosenheim, Bayern, Oberbayern,

Österrike 
 Nussdorf, Wien – tidigare kommun, numera stadsdel i Wien
 Nußdorf am Attersee – kommun
 Nußdorf am Haunsberg – kommun
 Nußdorf-Debant – kommun
 Nußdorf ob der Traisen – kommun